Grupa drogowa:
 doraźnie zorganizowany i jednolicie dowodzony zespół pododdziałów przeznaczony do wykonywania prac drogowych i utrzymywania komunikacji lądowej w pasie działania wojska;
 część oddziału zabezpieczenia ruchu przeznaczona do budowy (odbudowy) dróg na wyznaczonej trasie przemarszu wojsk.

Wojska drogowe